BAPP ist die Abkürzung für:
 Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik, siehe Universität Bonn
 Bundesarbeitsgemeinschaft pädiatrische Pneumologie
 Bundesinitiative Ambulante Psychiatrische Pflege 

Bapp ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Bapp (1863–1940), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer

Siehe auch:
 BAP (Begriffsklärung)

BAPP